Ханс Вяксби (, ранее , род. в , в Nässjö, Швеция) — епископ Объединённой методистской церкви России и Евразии, учреждённой в Москве.

В методистскую общину его привела мать, которая до обращения в методизм посещала пятидесятническую церковь. В 1967 году Ханс Вяксби закончил Скандинавскую богословскую семинарию в Гётеборге, служил в Финляндии, а в 1989 году был избран епископом Скандинавии и Прибалтики. С 2001 года стал членом в шведскоязычной Финской предварительной ежегодной конференции и служил в качестве епископа в Хельсинки. В 90-е гг. Ханс Вяксби помогал основывать и укреплять общины не только в Латвии, Литве, Эстонии, но и в России. В 2005 г. был избран епископом Евразии. Перед избранием Ханс Вяксби изложил перед российскими методистами своё видение церковных проблем, которые необходимо решить. Среди них — финансовая зависимость российской церкви от запада и в связи с этим необходимость уплаты десятины, недостаток методистской литературы на русском языке, развитие богословского образования и детских лагерей. По словам епископа, «России необходима церковь, которая была бы в равной степени истинно российской и истинно методистской. Она должна знать свои корни в уэслианском богословии, но также и найти своё выражение в культуре».

Ханс Вяксби нёс епископское служение в ОМЦ Евразии до конца 2012 года, когда его сменил на этой должности Эдуард Хегай..

Ссылки 
 Сайт Объёдинённой методистской церкви Евразии: Колонка епископа 
 Интервью с епископом Хансом Вяксби 
 Епископ Российской объединённой методистской церкви Ханс Вяксби: «Россияне верят, что религия способна участвовать в строительстве гражданского общества»

Примечания 

Протестантские епископы
Персоналии:Методизм
Протестантизм в Швеции
Методизм в России
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения